Graustein steht für:

 Graustein, Ortsteil von Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Graustein ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Graustein (1884–1972), US-amerikanische Mathematikerin
 William Caspar Graustein (1888–1941), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Grauer Stein